Харф

 Харф, Мэри — официальный представитель Государственного департамента США, ранее официальный представитель Центрального разведывательного управления. 
 Харф (; мн. ч. ахруф) — вариант чтения Корана.
 Харф-Суфьян — самый большой из районов мухафаза Амран, находится на севере и граничит с мухафазой Саада.
 Харф-эль-Мусайтира — небольшой город на северо-западе Сирии, расположенный на территории мухафазы Латакия.